Хрептович або Хребтович — білоруське прізвище.

Відомі особи 

 Хребтовичі — великолитовський магнатський рід гербу «Одровонж»:
 Адам Хрептович (1768–1844) — освітянин, магнат;
 Йоахим Хрептович (1729–1812) — державний і політичний діяч Речі Посполитої, канцлер великолитовський (1793–1795);
 Ян Літавор Хребтович (? — 1513) — державний діяч Великого Князівства Литовського, підскарбій надвірний литовський (1482–1493);
 Кароль Хрептович (? — 1801) — державний і воєнний діяч Великого Князівства Литовського, староста гродненський;
 Мартин Хребтович (? — 1526) — державний діяч Великого Князівства Литовського, підскарбій надвірний литовський (1502–1504);
 Михайло Хрептович (1809–1891) — дипломат, зять і протеже міністра закордонних справ Несельроде, царський посланець у Бельгії, Великій Британії та інших країнах;
 Мелетій Хрептович (? — 1593) — релігійний діяч Речі Посполитої;
 Федір Хребтович (? — 1527) — державний діяч Великого Князівства Литовського, земський підскарбій великолитовський (1501–1508);
 Юрій Хрептович (1586–1650) — державний і воєнний діяч Великого Князівства Литовського, воєвода новгородський (1646–1650).
 Хребтовичі-Богуринські — волинська гілка великолитовського магнатського роду Хребтовичів герба «Одровонж»;

Білоруські прізвища